Toto je seznam měst ve Federativních státech Mikronésie.

Největším městem ve Federativních státech Mikronésie je Weno, kde žije 13 758 obyvatel, což představuje asi 13 % obyvatelstva celé země. Hlavním a zároveň čtvrtým největším městem je Palikir, kde žije 6 645 obyvatel. Bývalé hlavní město Kolonia má 5 360 obyvatel a je v pořadí šesté.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 800 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 18. dubna 1994 a 1. dubna 2000, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2005 a spolkové státy, do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.

Reference

Související články 
 Seznam seznamů měst
 Seznam měst na Filipínách
 Seznam měst na Guamu
 Seznam měst na Kiribati
 Seznam měst na Marshallových ostrovech
 Seznam měst na Nauru
 Seznam měst na Palau
 Seznam měst v Papui Nové Guineji
 Seznam měst na Severních Marianách

Externí odkazy 
 Government of the Federated States of Micronesia
 Mongabay - počty obyvatel mikronéských měst v současnosti
 World Gazetteer - počty obyvatel mikronéských měst v současnosti
 City Population - počty obyvatel mikronéských měst v historii

 
Mikronésie